Chuniellidae är en familj av djur. Chuniellidae ingår i ordningen Pelagica, klassen Enopla, fylumet slemmaskar och riket djur. I familjen Chuniellidae finns 7 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Slemmaskar
Chuniellidae